Edward Tufte (1942) – statistico e scultore statunitense
Olaf Tufte (1976) – canottiere norvegese